Diurodrilus dohrni är en ringmaskart som beskrevs av Gerlach 1953. Diurodrilus dohrni ingår i släktet Diurodrilus och familjen Diurodrilidae. Arten har ej påträffats i Sverige. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
dohrni